Dorfkirche Ahrensdorf ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Ahrensdorf (Rietz-Neuendorf), einer Saalkirche in Ahrensdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf
 Dorfkirche Ahrensdorf (Ludwigsfelde), einer Feldsteinkirche in Ahrensdorf, einem Ortsteil der Stadt Ludwigsfelde